B é a segunda letra do alfabeto latino
símbolo químico do Boro
Linguagem B é um nome de uma linguagem de programação
Lado B de um disco de vinil

Desambiguações de letras